Сезон 2003-04 у Першій хорватській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Хорватії, що проходило між 26 липня 2003 та 23 травня 2004 року. Став 13-м сезоном з моменту заснування турніру. 

Участь у змаганні, яке проходило у два етапи, брали 12 команд. На першому етапі, в рамках якого усі 12 команд зіграли між собою по дві гри, відбулося розподілення учасників турніру на дві групи — Групу сильніших та Групу слабших. На другому етапі відбулися змагання у кожній з цих груп, що складалися з 6 команд кожна. Для визначення турнірного становища команд у кожній з груп другого етапу враховувалися також очки, набрані ними на першому етапі. Фінальне становище команд у Групі сильніших визначало чемпіона країни та представництво Хорватії в єврокубках. Змагання у Групі слабших було покликане визначити команду, яка за результатами сезону відразу вибувала до Другої ліги, а також команду, що, зайнявши передостаннє місце у Першій лізі, мала змагатися у матчах плей-оф за право продовження виступів у Першій лізі проти представника нижчого дивізіону. 

Переможцем турніру став сплітський «Хайдук», який здобув свій п'ятий чемпіонський титул національної першості.

Перший етап

Турнірна таблиця

Результати матчів

Другий етап

Група сильніших

Турнірна таблиця

Результати матчів

Група слабших

Турнірна таблиця

Результати матчів

Плей-оф за право виступів у Першій лізі

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Хорватії 2003–04 на RSSSF  

2003-04
Хорватія
Хорватія
2003 у хорватському спорті
2004 у хорватському спорті